Kuhlen steht für:
 Kuhlen (Büttel), Ortsteil von Büttel, Kreis Steinburg, Schleswig-Holstein
 Kuhlen (Delbrück), Ortsteil von Delbrück, Kreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Kuhlen (Kuhlen-Wendorf), Ortsteil von Kuhlen-Wendorf, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Kuhlen (Neunkirchen-Seelscheid) Ortsteil von Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kuhlen (Ovelgönne), Ortsteil von Ovelgönne, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen
 Kuhlen (Rickling), Ortsteil von Rickling, Kreis Segeberg, Schleswig-Holstein

 Auf den Kuhlen, Hofschaft in Halver, Nordrhein-Westfalen

Personen:
 Adolf Kuhlen (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Jakob von der Kuhlen (1777–1862), deutscher evangelischer Theologe und Präses
 Klaus Kuhlen (* 1952), deutscher Offizier a. D.
 Lothar Kuhlen (* 1950), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Peter Kuhlen (1899–1986), deutscher Mitbegründer der apostolischen Gemeinschaft
 Rainer Kuhlen (* 1944), deutscher Universitätsprofessor für Informationswissenschaft
 Wilhelm Kuhlen (1869–1953), deutscher Mundart-Schriftsteller

Siehe auch:
 Kuhle